Tu i teraz – jedna z zasad działania w psychologii i pedagogice
 Tu i teraz – album muzyczny zespołu Ira
 Tu i teraz – album muzyczny zespołu Kreszendo
 „Tu i Teraz” – tygodnik kulturalny
 Tu i teraz – serial stacji HBO